Зо́лкин — русская фамилия. Известные носители:
 Золкин, Александр Викторович (род. 1964) — российский боксёр.
 Золкин, Андрей Матвеевич (1907—1991) — Герой Советского Союза.
 Золкин, Владимир (род. 1981) — украинский журналист, видеоблогер и активист.
 Золкин, Леонид Александрович (1892—1958) — российский футболист.
 Золкин, Павел Александрович (1894—1962) — российский и советский футболист.